Fürstenstein kan syfta på:

 Fürstenstein – tyska namnet på ett slott i Schlesien i Polen, se Książ
 Fürstenstein, Bayern – en kommun i Bayern i Tyskland
 Fürstenstein (adelsätt) – en tysk adelsätt uppkallad efter borgen Fürstenstein i Eschwege i dåvarande Kungariket Westfalen